Ternovszky Béla (1873 – 1952 k.) jogász
Ternovszky Béla (1943) rajzfilmrendező